Timlin est un patronyme porté notamment par :

 James Timlin (1927-), prélat américain ;
 Mark Timlin (1944-), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Mike Timlin (1966-),  joueur américain de baseball ;
 William Timlin (1892-1943), architecte et un illustrateur sud-africain.

Homonymie de patronyme